Stati Uniti d'America
 Silver Cliff – città della Contea di Custer, Colorado
 Silver Cliff – città della Contea di Marinette, Wisconsin